Martin Larsen kan henvise til:

 Martin Larsen (arkitekt) – dansk arkitekt
 Martin Larsen (filolog) (1906-1964) – dansk filolog og oversætter
 Martin Larsen (forfatter) – dansk oversætter, redaktør, kritiker og forfatter
 Martin Larsen (håndboldspiller) – dansk håndboldspiller